Francesco Coco (1977) – calciatore italiano
 Francesco Coco (1908-1976) – magistrato italiano assassinato dalle Brigate Rosse
 Francesco Coco (1913-1940) - militare italiano decorato di medaglia d'oro al valor militare